Saint-Perdoux, commune française de la Dordogne
 Saint-Perdoux, commune française du Lot

Paronyme